Крыжицкий — польская фамилия:

Носители фамилии:

 Крыжицкий, Константин Яковлевич (1858—1911) — русский живописец-пейзажист, академик Императорской академии художеств.
 Крыжицкий, Георгий Константинович (1895—1975) — советский театральный режиссёр, критик, театровед и педагог, автор книг по истории театра.